Купер, Томас:

 Купер, Томас (1805—1892) — английский поэт-чартист.
 Купер, Томас (1921—1984) — английский актёр, комик и иллюзионист.
 Купер, Томас Сидней (1803—1902) — английский живописец.